Lucas & Steve is een dj-duo bestaande uit Lucas de Wert en Steven Jansen. Beiden komen uit Maastricht.

Geschiedenis
Lucas en Steven hadden al enige clubervaring voordat ze in 2010 begonnen samen te werken als Lucas & Steve. Na enkele tracks uit te hebben gebracht, tekenden zij in 2014 bij Spinnin' Deep, een dochterlabel van Spinnin' Records. In 2016 hadden ze hun eerste succes met Make It Right en in de zomer van dat jaar scoorden ze hun eerste Top 40-hit met Summer on You, een samenwerking met Sam Feldt en Wulf. In 2017 halen ze opnieuw de Top 40, dit keer met Up Till Dawn (On the Move), dat een sample bevat van On the Move van Barthezz uit 2001. Voor de melodie van Do It For You uit 2020 hebben zij de melodielijn van House Of Justice nagemaakt van DJ Jose en G-Spott, een tranceplaat uit 2000.

Discografie

 Hitnoteringen

|- align=center
|align=left|Eagle Eyes (Lucas & Steve remix)||2015||26-12-2015||tip14||-|| met Felix Jaehn, Lost Frequencies & Linying
|- align=center
|align=left|Make It Right||2016||16-04-2016||tip2||-||
|- align=center
|align=left|Summer on You||2016||16-07-2016||4||21||met Sam Feldt & Wulf /  Nr. 12 in de Single Top 100
|- align=center
|align=left|Love on My Mind||2016||29-10-2016||tip11||-||
|- align=center
|align=left|Calling on You||2017||07-01-2017||tip4||-|| met Jake Reese
|- align=center
|align=left|Up Till Dawn (On the Move)||2017||06-05-2017||2||26|| Nr. 32 in de Single Top 100
|- align=center
|align=left|Keep Your Head Up||2017||16-12-2017||28||6|| met Firebeatz & Little Giants
|- align=center
|align=left|You Don't Have to Like It||2018||10-03-2018||tip2||-|| met Janieck Devy
|- align=center
|align=left|I Could Be Wrong||2018||16-06-2018||30||9|| met Brandy /Nr. 84 in de Single Top 100
|- align=center
|align=left|Where Have You Gone (Anywhere)||2018||01-12-2018||19||7|| 
|- align=center
|align=left|Say Something||2019||16-02-2019||tip2||-||
|- align=center
|align=left|Don't Give Up on Me||2019||06-04-2019||tip4||-|| met Armin van Buuren & Josh Cumbee
|- align=center
|align=left|Long Way Home||2019||17-08-2019||26||11|| met Deepend
|- align=center
|align=left|Perfect||2019||07-12-2019||10||23|| met Haris
|-
|align="left"|Do It for You||2020||14-03-2020||tip1||-|| met W&W
|-
|align="left"|Letters||2020||20-06-2020||13||18|| Alarmschijf
|-
|align="left"|Another Life||2020||17-10-2020||28||9|| met Alida
|-
|align="left"|I want it all||2020||30-01-2021||27||8||
|-
|align="left"|No diggity||2021||03-04-2021||21||8|| met Blackstreet
|-
|align="left"|Paper planes||2021||04-09-2021||22||6|| met Tungevaag
|-
|align="left"|Oohla oohla||2021||23-10-2021||tip21||-|| met Tiësto
|-
|align="left"|Anywhere with you||2021||13-11-2021||28||8|| met Afrojack & Dubvision
|-
|align="left"|Alien||2021||04-12-2021||39||3|| met Galantis & Ilira
|-
|align="left"|Set you free||2022||19-02-2022||tip18||-|| met Laura White
|-
|align="left"|Give me your love||2022||09-04-2022||tip23*|||| met Marf
|-
|align="left"|If It Ain't Love||2022||17-09-2022||tip2*|||| met 4 Strings en Lagique
|}

|-
|align="left"|Calinda 2K15||2015||10-10-2015||tip86||-|| met Laurent Wolf
|-
|align="left"|Make It Right||2016||16-04-2016||tip||-|| 
|-
|align="left"|Summer on You||2016||30-07-2016||tip12||-|| met Sam Feldt & Wulf
|-
|align="left"|Enigma||2016||13-08-2016||tip||-|| met Pep & Rash
|-
|align="left"|Love on My Mind||2016||12-11-2016||tip||-|| 
|-
|align="left"|Calling on You||2017||28-01-2017||tip||-|| met Jake Reese
|-
|align="left"|Feel Alive||2017||29-04-2017||tip||-|| met Pep & Rash
|-
|align="left"|These Heights||2017||01-07-2017||tip||-|| met Bassjackers & Caroline Pennell
|-
|align="left"|Let's Go||2017||22-07-2017||tip||-|| met Mike Williams & Curbi
|-
|align="left"|Keep Your Head Up||2017||28-10-2017||tip||-|| met Firebeatz & Little Giants
|-
|align="left"|Up Till Dawn (On the Move)||2017||02-12-2017||32||8|| 
|-
|align="left"|Higher||2017||23-12-2017||tip||-|| met Ummet Ozcan
|-
|align="left"|You Don't Have to Like It||2018||03-03-2018||tip24||-|| met Janieck Devy
|-
|align="left"|I Could Be Wrong||2018||02-06-2018||tip||-|| met Brandy
|-
|align="left"|Do It Right||2018||15-09-2018||tip||-|| met Breathe Caroline & Sunstars
|-
|align="left"|Where Have You Gone (Anywhere)||2018||20-10-2018||tip12||-|| 
|-
|align="left"|Say Something||2019||23-02-2019||tip||-|| 
|-
|align="left"|Don't Give Up on Me||2019||06-04-2019||tip||-|| met Armin van Buuren & Josh Cumbee
|-
|align="left"|Long Way Home||2019||22-06-2019||tip||-|| met Deepend
|-
|align="left"|Perfect||2019||02-11-2019||tip12||-|| met Haris 
|-
|align="left"|Do It for You||2020||28-03-2020||tip||-|| met W&W
|-
|align="left"|Letters||2020||13-06-2020||tip||-|| 
|-
|align="left"|Another Life||2020||19-12-2020||45||4|| met Alida
|-
|align="left"|"I Want It All"||2020||13-03-2021||48||4||
|}

Overige Publicaties

Externe links 
 Website

Nederlands live-dj
Nederlands muziekproducent
House (muziekstijl)
Duo (muziek)